Монгорский язык (ту, широнгол-монгольский, ) — язык монгоров, относится к монгольской семье языков. Распространён в Китае на востоке провинции Цинхай (в уездах Хучжу, Миньхэ, Датун и Тунжэнь) и в провинции Ганьсу. Количество говорящих — 152 000 (1999). Существует два сильноразличающихся диалекта — хуцзу и минхэ.

В 1958 году для монгорского языка была разработана письменность на основе кириллицы, но по политическим причинам её практическое использование не началось. Современная письменность на основе латиницы разработана на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Монгорский алфавит включает следующие знаки:

Примечания

Литература 
 
 
 Georg, Stefan (2003): Mongghul. In: Janhunen, Juha (ed.) (2003): The Mongolic languages. London: Routledge: 286—306.
 Slater, Keith W.: A grammar of Mangghuer: A Mongolic language of China’s Qinghai-Gansu sprachbund. (London / New York, RoutledgeCurzon 2003).
 Zhàonàsītú 照那斯图: Tǔzúyǔ jiǎnzhì 土族语简志 (Introduction to the Tu language; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 1981).

Монгольские языки
Языки Китая